Puijo bezeichnet:
 (2841) Puijo, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Puijo (Kuopio), einen Hügel in der finnischen Stadt Kuopio

Siehe auch:
 Puijo-Schanze
 Puijo-Turm